Termin Vodonična lijaza' ima više značenja.
 Hidrogenaza (akceptor), enzim
 Feredoksin hidrogenaza, enzim